Alt (zangstem), de op een na hoogste zangstem in de muziek
Diverse muziekinstrumenten:
Altblokfluit
Altfluit
Althobo
Altklarinet
Altviool
Altsaxofoon
Alt (toets), een van de speciale toetsen op het toetsenbord van een computer
Altbier, een biersoort
Venloosch Alt, een bepaald Nederlands altbier
ALT (band), een voormalige gelegenheidsband
ALT (Van der Graaf Generator), een album van Van der Graaf Generator
Alt (2014), Britse film uit 2014 

Personen:
Susanne Alt (1978), een Duitse saxofoniste